Övre Långtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Långtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (8,63 ha)
Övre Långtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (7,71 ha)
Övre Långtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Långtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn